Ligosticon aciphyllum är en flockblommig växtart som beskrevs av St.-lag. Ligosticon aciphyllum ingår i släktet Ligosticon och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aciphyllum